Lizbeth Loy Song Encalada (Chetumal, Quintana Roo; 19 de febrero de 1952) es una abogada, jueza y funcionaria mexicana. Se desempeñó como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo de 2000 a 2011.

Formación y carrera 

Es abogada y licenciada en lengua española egresada de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con amplia carrera de más de 30 años al interior del Poder Judicial de su Estado,  en donde ha sido juez en las materias familiar y civil, magistrada supernumeraria y magistrada numeraria. Es la primera persona en encabezar este órgano que cuenta con carrera judicial.

Paralela a su responsabilidad como titular del Poder Judicial de Quintana Roo, fue presidenta de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México, y Vicepresidenta del mismo organismo entre 2003-2005.

Periodos en la presidencia 

El 20 de marzo de 2000, el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Joaquín González Castro, renuncia a tal encargo y ella es electa por unanimidad para finalizar el período de su predecesor por un lapso de 15 meses. En agosto de 2001 finaliza el interinato y es elegida por unanimidad para iniciar su primer periodo oficial de 3 años al frente del Poder Judicial. (2001-2004)
 
En septiembre de 2003, el Ejecutivo Estatal, envía al Congreso del Estado, una iniciativa de Reforma Constitucional al capítulo del Poder Judicial. En ésta se buscaba cambiar la correlación de fuerzas prevaleciente entre los magistrados y tomar el control del Poder Judicial.

Lo anterior generó una serie de reacciones, encabezadas por las de Lizbeth Song, quién condenó la intromisión del jefe del Ejecutivo estatal al pretender reformar el Poder Judicial, y denunció que tal iniciativa iba contra la tendencia nacional que apunta a la efectiva separación de poderes y lo calificó como una "arremetida inconstitucional" con afanes transexenales.

Aprobada la reforma constitucional, la mayoría del pleno del Tribunal Superior de Justicia -tal como lo había anunciado-, decide interponer una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando entre otras cuestiones que ésta vulneraba de manera directa a la autonomía e independencia del Poder Judicial; razón por la cual el máximo órgano de justicia mexicano admite la Controversia y otorga una suspensión provisional que impedía ejecutar cualquier acción consecuencia de las modificaciones jurídicas recientes.

El incidente de suspensión fue emitido después de que fueran electos y tomaran protesta los nuevos magistrados que fueron propuestos por el Gobernador Joaquín Hendricks Díaz, aunque quedó sin efecto la integración del nuevo Consejo de la Judicatura y la aprobación de la nueva Ley Orgánica.  Estos nuevos magistrados, asumieron la mayoría del pleno del TSJ, frente a la Presidenta Lizbeth Song Encalada y los magistrados afines a ella.

En tanto en el Poder Legislativo, a pesar de la suspensión, se aprobaba la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que daba nueva forma al Consejo de la Judicatura y así, toman protesta a los Consejeros ciudadanos, a la vez, los magistrados hendricksistas mayoritean en sesión de Pleno y en contra de su voluntad envían al magistrado Arturo Pacheco al Consejo de la Judicatura.

El 6 de agosto de 2004, finalizaba el periodo de Lizbeth Song al frente del Poder Judicial y se convoca a pleno a todos los magistrados, a excepción del magistrado consejero Arturo Pacheco a quien se le habían retirado sus facultades al interior de este, situación por la que se inconforma e interpone un amparo ante un Juez de Distrito, solicitando se le respete su derecho de participar en esta sesión, a lo cual el Juez, otorga una suspensión para que no se efectúe ese pleno y en posterior cuando se realicen otros, no se pueda abordar el tema de la renovación o ratificación de la Presidencia.

En octubre de 2005 se resuelve en definitiva el amparo y la controversia constitucional, y si bien no se concede la razón a los magistrados del Poder Judicial, se logra ganar el tiempo suficiente para impedir que los objetivos políticos del embate hendricksista al TSJ se consumaran, al no lograr el cambio en la presidencia de este órgano y permitir que los magistrados que le eran incómodos trascendieran el polémico sexenio estatal.

Superada la Controversia, con nuevos tiempos políticos, con un nuevo Jefe del Ejecutivo y con mayoría al interior del Pleno del TSJ, Lizbeth Song Encalada se propone para continuar al frente del Poder Judicial por tres años más (2005-2008), situación que es avalada por todos los integrantes del Pleno de este órgano colegiado.

El 2 de julio de 2008, es aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado, una reforma constitucional enviada por el Ejecutivo de la entidad, que entre otras cuestiones, en el artículo 99 permite la reelección del Presidente del TSJ por periodos de 3 años. Situación que brinda las herramientas legales para permitir la permanencia de Lizbeth Song al frente de este Poder. 

De este modo,  en agosto de 2008, con el apoyo de 8 de los 9 magistrados que integraban el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, fue ratificada al frente de este Poder e inicia de manera oficial su tercer periodo por tres años más, mismo que concluyó en agosto de 2011 cuando resultó elegido por la mayoría del pleno, el magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero como nuevo Presidente.

Durante el gobierno de Roberto Borge Angulo , el tercer gobernador con quien tuvo la oportunidad de compartir la titularidad de los respectivos poderes del estado, se mantuvo una relación de respeto y tolerancia hacia la institución, siendo en este sexenio cuando como reconocimiento a su trayectoria pasó al estatus de Magistrado en retiro; cerrando de esta manera una etapa en el Poder Judicial, siendo hasta el día de hoy un referente en el ámbito jurídico del Estado de Quintana Roo.

Logros al frente del Poder Judicial 

Durante su gestión al frente del Poder Judicial, se modernizó la administración e impartición de justicia y se fortaleció de manera importante el Sistema de Justicia Alternativa, con la capacitación certificada de conciliadores y asistentes legales y la apertura de los Centros de Asistencia Jurídica en prácticamente todos los Municipios.

Se gestó por la aprobación de la primera Ley en materia de Justicia Indígena en el país y hoy por hoy en su aplicación, un Juez Tradicional logra la conciliación en los asuntos que se le plantean y mantiene la tranquilidad y la paz de su comunidad, empleando la oralidad y la conciliación como elementos principales para la solución de sus controversias. Basado en las costumbres mayas.

Se triplicó el crecimiento en infraestructura por conducto del Programa de Mejoramiento y Dignificación de los Espacios; se creó el Instituto de la Defensoría Pública Estatal como un importante instrumento del Estado para cumplir su función de garante de la igualdad jurídica. Se consolidó la creación del Centro de Convivencia Familiar Supervisada y con él, se brinda apoyo multidisciplinario a personas que tengan controversias del orden familiar que se estén ventilando ante los juzgados de primera instancia. Con ello Quintana Roo se consagra como pionero en este rubro.

El TSJ de Quintana Roo se colocó a la vanguardia con el lanzamiento del programa Control de Gestión de Procesos Judiciales, un sistema integral para que los asuntos, desde su inicio hasta su archivo, se atiendan y resuelvan mediante un expediente electrónico; lo cual significa también que, por vía internet, desde una computadora o de un teléfono celular, los usuarios pueden realizar la consulta remota de los acuerdos que vayan recayendo a cada promoción, así como de todo el expediente.

Como resultado de sus gestiones con el Poder Ejecutivo y Legislativo, el prepuesto autorizado al Poder Judicial del Estado pasó de 117 millones de pesos en 2004 a 314 millones de pesos en el 2011 con un incremento histórico del 170 % en 7 años. Situación que vio reflejada en la modernización de esta institución.

Reconocimiento Griselda Álvarez

El 7 de abril de 2011, en la sede del Instituto Federal Electoral, le fue otorgado de manos del Presidente del organismo Leonardo Valdés Zurita y de Patricia Mercado, el reconocimiento “Griselda Álvarez”, ello en el marco del Foro “Más mujeres decidiendo por México”, mismo que organiza la Red de Mujeres en Plural, en colaboración con el IFE.

Este reconocimiento se entrega a mujeres que han destacado en diversos ámbitos, en la vida pública de nuestro país, llevando el nombre de quien ostenta el título de ser la primera gobernadora mexicana de Colima entre 1979 y 1985, donde su trayectoria y experiencia le permitieron desarrollar proyectos, programas y acciones que identificaron su trabajo como primera mandataria de ese estado.

El reconocimiento lo recibieron igualmente Beatriz Paredes Rangel, Rosario Robles, Amalia García, María de los Ángeles Moreno, y  Rosario Ibarra, todas ellas mujeres destacadas en el ámbito social y político de México.

Vida personal 

Nació en Chetumal, Quintana Roo el 19 de febrero de 1952, es hija de Florencio Song Llanes (+) y de María Teresa Encalada Cetina, ambos comerciantes de oficio.

Es madre de 3 hijos, Lizbeth -abogada y empresaria -, Iván -consultor político-, y Fabián -abogado-, está casada con el empresario Fredy Gamboa Massa con quien contrajo nupcias en Chetumal, Quintana Roo, el 29 de septiembre de 1979.

Enlaces externos 

 Lizbeth Song en la Página oficial del Poder Judicial de Quintana Roo

 Song Encalada se opone a propuesta del gobernador de reformar el Poder Judicial

 Derrota Lizbeth a Hendricks

 Se cierra capítulo en el TSJE…

 Ratifican a Lizbeth Loy Song como presidenta Tsjqroo

 Lizbeth L. Song Encalada Valentía y servicio a Q. Roo

 Lizbeth Loy Song Encalada: ocho años de trabajo y lucha por la modernización y la dignidad del Poder Judicial del Estado

 La era Song Encalada continuará en el Poder Judicial

 Atestigua el gobernador de Quintana Roo informe de ejercicio judicial del TSJE

 INFORME DEL EJERCICIO JUDICIAL 2008 (VERSIÓN ESTENOGRÁGICA)

Nacidos en Chetumal
Jueces de Quintana Roo
Abogadas de México
Abogados de Quintana Roo
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de México